Андре́й Сёмин:
 Сёмин, Андрей Евгеньевич (род. 1971) — российский футболист и тренер.
 Сёмин, Андрей Юрьевич (род. 1969) — российский футболист, тренер.